Osoby o nazwisku Kozubek
 Dariusz Kozubek – polski piłkarz i trener
 Jan Kozubek – porucznik w powstaniu warszawskim
 Lidia Kozubek – polska pianistka i pedagog
 Marcin Kozubek – polski łyżwiarz figurowy i sędzia
 Roman Kozubek –  górnośląski duchowny katolicki i werbista
 Stanislav Kozubek – czeski kolarz

 Zobacz też
 Kozub
 Kozuby

Polskie nazwiska